Anàlisi quantitativa (finances), una tècnica d'anàlisi aplicada en matemàtica en càlcul estocàstic a les finances
 Anàlisi quantitativa (química), en química analítica, els mesuraments de quantitats de substàncies produïdes en les reaccions en lloc d'anotar simplement la naturalesa de les reaccions

Lanàlisi quantitativa també pot ser:

 Tècniques d'estadística i d'anàlisi estadístic en lloc d'usar material matemàtic en les ciències socials

 Anàlisi quantitativa del comportament

 Psicologia matemàtica